Armeni (okręg Sybin) – wieś w Rumunii, w okręgu Sybin, w gminie Loamneș
 Armeni (okręg Vrancea) – wieś w Rumunii, w okręgu Vrancea, w gminie Slobozia Ciorăști